Astillero kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Astillero, Mexiko, ort, Guerrero, Zitlala,

Spanien 

 El Astillero, Spanien, ort, Kantabrien, Provincia de Cantabria, 
 Astillero (kommun), Kantabrien, Provincia de Cantabria, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar